Bloomington Township jelentheti az alábbi településeket:

Bloomington Township (Illinois)
Bloomington Township (Indiana)
Bloomington Township (Decatur County, Iowa)
Bloomington Township (Muscatine County, Iowa)
Bloomington Township (Kansas)
Bloomington Township (Minnesota)
Bloomington Township (Missouri)